Виле́н Исаа́кович Ба́рский (27 октября 1930, Киев — 24 декабря 2012) — советский украинский и немецкий , живописец, график, .

Биография 

Родился 27 октября 1930 года в Киеве. В 1951—1957 годах учился в Киевском художественном институте. С 1967 года член Союза Художников СССР.

В 1981 году эмигрировал в Германию. Экспонировал картины на выставках в Дортмунде, Мюнхене, Париже, а также в США и Италии.

Работал в области верлибра, конкретной и визуальной поэзии.

Стихотворения Вилена Барского вошли в Антологию новейшей русской поэзии у Голубой Лагуны, антологии «Самиздат века», «Русские стихи 1950—2000 годов», «Освобождённый Улисс» и др.

Награды и премии 
 Международная отметина имени отца русского футуризма Давида Бурлюка

Литература 
 Бирюков С. Е. Памяти Вилена Барского // Поэтоград. — 2013. — № 4 (55).

Примечания

Ссылки 
 Вилен Барский в РВБ
 Вилен Барский
 Вилен Барский
 Вилен Барский
 Vilen Barsky. Wörter. Siegen, 1983.
 Бібліотека Українського мистецтва: Вілен Барський, фото  Ю. Косіна  

Русские поэты третьей волны эмиграции
Исследователи русского авангарда
Графики СССР